Владимир Широков:
 Широков, Владимир Анатольевич (род. 1948) — советский и украинский учёный-математик, прикладной лингвистик и лексикограф.
 Широков, Владимир Иванович (1911—1987) — советский учёный-физик, ректор Чувашского пединститута и Горьковского госуниверситета. 
 Широков, Владимир Константинович (1973—2000) — Герой Российской Федерации.